Aceasta este o listă de actori de film care l-au portretizat pe Iisus din Nazaret.

Referințe și note
Iisus Hristos (personaj) la IMDb

Legături externe
Jesus in Film and TV: 13 Devilishly Handsome Actors Who've Played the Son of God
20 Actors That Have Played Jesus Christ
Actors who have portrayed Jesus
Actors Who Played Jesus
A look at actors who have played Jesus in movies
Blestemul unui rol fascinant: ce s-a intamplat cu actorii care l-au jucat pe Iisus in filme, ProTv

Vezi și
The Nativity  
Listă de filme despre Roma antică#Viața lui Iisus Hristos
 Tunica, film din 1953
 Listă de filme bazate pe Biblie
 Isus din Nazaret în artă

Listă de actori
Iisus din Nazaret
 Actori
Ecranizări ale Bibliei